Джейми-Ли Кривиц (; 18 марта 1998) — немецкая певица. В 2016 году представила Германию на Евровидении 2016 с песней «Ghost».

Биография

Первые годы 
Джейми-Ли Кривиц родилась 18 марта 1998 года в немецком городе Шпринге неподалеку от Ганновера. В 12 лет она присоединилась к госпел-хору «Joyful Noise». Её отец играет на ударных в составе немецкой панк-рок группы «3Zylinder», однако больше никто из её семьи не занимался музыкой.

Джейми-Ли является поклонницей японского молодёжного стиля Decora kei, а также музыкального жанра K-pop, очень популярного в Южной Корее. Её любимая музыкальная группа этого жанра — «Block B». Джейми — веган.

2016 — настоящее время 
В 2016 году певица побеждает в музыкальном конкурсе «The Voice of Germany» (Голос Германии). Зрители отдали около 38 % процентов голосов за неё.

В 2016 году она участвует в национальном отборе Германии на Евровидения 2016 с песней «Ghost». В финале, который состоялся 26 февраля 2016 года, певица побеждает, что даёт ей право представлять свою страну на Евровидении 2016 в Стокгольме. По итогам голосования жюри получает 1 балл, по итогам голосования зрителей — 10 баллов; занимает последнее, 26 место.

Дискография

Синглы

Примечания 

Победители телешоу «The Voice»
Участники «Евровидения-2016»
Представители Германии на «Евровидении»